Schwarzes Haus bezeichnet:

 Black House, eine Bauform
 Schwarzes Haus (München), ein Gebäude

Siehe auch:
 Das schwarze Haus
 Schwarzenhäuschen
 Schwarzhausen
 Schwarzhäusern